Ollens steht für:
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Oulens-sous-Echallens im Kanton Waadt, Schweiz
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Oulens-sur-Lucens im Kanton Waadt, Schweiz